Luitpold Karl Joseph Wilhelm av Bayern, född 12 mars 1821 i Würzburg, död 12 december 1912 i München, var prinsregent av Bayern från 1886 till 1912.

Biografi
Luitpold var yngre son till Ludvig I av Bayern och hans maka Therese av Sachsen-Hildburghausen. Han deltog i tyska enhetskriget och tysk-franska kriget. 

Från 1886 utövade han i egenskap av prinsregent makten i Bayern under brorsönerna kung Ludvig II:s och kung Otto I:s sinnessjukdom.

Familj
Han gifte sig 15 april 1844 i Florens med Augusta av Habsburg-Toscana (1825–1864), dotter till storhertig Leopold II av Toscana och Maria Anna av Sachsen. 

 Ludvig III av Bayern (1845–1921)
 Leopold (1846–1930); gift med ärkehertiginnan Gisela av Österrike
 Theresa (1850–1925)
 Arnulf (1852–1907); gift med prinsessan Theresia av Liechtenstein

Se även
 Prinzregententorte

Referenser

Noter

Externa länkar

Bayerns regenter
Huset Wittelsbach
Bayerns kungligheter
Mottagare av Serafimerorden
Födda 1821
Avlidna 1912
Män
Personer från Würzburg